Червонодолинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Червонодолинська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Червонодолинська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район